Доддс () — фамилия.

Известные носители 
 Доддс, Айзек (р. ок. 2004) — британский пловец, серебряный медалист Островных игр в плавании вольным стилем на 800 и 1500 м и бронзовый медалист в эстафете 4×50 м в составе сборной Джерси (2019).
 Доддс, Альфред (1842—1922) — французский военный деятель, дивизионный генерал.
 Доддс, Аннелиза (род. 1978) — британский политик, депутат Европейского парламента (2014—2017), член Палаты общин от Оксфорд-Иста (с 2017).
 Доддс, Беа — британская кёрлингистка, победитель Чемпионата Шотландии среди женщин (1977).
  (род. 1969) — британский футболист и тренер, чемпион Шотландии в составе клуба «Рейнджерс» (2000).
 Доддс, Блэйн — южноафриканский яхтсмен, чемпион мира в классе Hobie 16 (1998).
 Доддс, Брайан (1940—2019) — британский политик, мэр Сандерленда (2000—2001).
 Доддс, Бэби (Уоррен Доддс; 1898—1959) — американский джазовый барабанщик, брат Джонни Доддса.
  (1889—1980) — американский политолог, президент Принстонского университета (1933—1957).
  (Гилберт Доддс; 1918—1977) — американский бегун, лауреат Премии Джеймса Салливана (1943), рекордсмен мира в беге на 1 милю (1944—1954).
 Доддс, Глен — канадский тяжелоатлет, участник Панамериканских игр (1987)
  (род. 1958) — британский политик, депутат Европейского парламента (2009—2020).
 Доддс, Джеймс (1891—1972) — британский дипломат, посол Великобритании в Боливии (1940—1943), на Кубе (1944—1949) и в Перу (1951—1953).
 ) — канадский экономист и педагог, президент Университета Святой Марии в Галифаксе (2000—2015).
  (род. 1963) — британский политик, член Палаты общин от Брекона и Радноршира (2019).
 Доддс, Дженнифер (род. 1991) — шотландская кёрлингистка.
  (род. 1974) — канадский журналист и поэт.
  (Джозеф Доддс; 1887—1965) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Селтик» (1914).
 Доддс, Джоанн — британский политик, лорд-мэр Брэдфорда (2015—2016).
  (1819—1891) — британский политик, член Палаты общин от Стоктон-он-Тиса (1868—1888).
  (Эфраим Доддс; 1915—2007) — британский футболист, финалист Кубка Англии в составе клуба «Шеффилд Юнайтед» (1936).
  (1907—1982) — британский футболист, участник летних Олимпийских игр (1936).
  (род. 1943) — австралийский мотогонщик, победитель «Формулы-750» (1974), гран-при ФРГ в классе 150cc (1970), Испании в классе 250cc (1973, 1974) и Финляндии в классе 350cc (1974).
 Доддс, Джон (род. 1999) — австралийский легкоатлет, победитель Чемпионата Океании по лёгкой атлетике по прыжкам в высоту в составе сборной Северной Австралии (2015)
  (1848—1914) — австралийский юрист, председатель Верховного суда Тасмании (1898—1914).
 Доддс, Джонни (1892—1940) — американский джазовый музыкант, один из первых сольных джазовых кларнетистов, брат Бэби Доддса.
  (Томас Картер Доддс; 1919—2001) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Эссекса.
  (1909—2006) — британский политик, член Палаты общин от Банбери (1945—1959) и Челтнема (1964—1974).
  (род. 1930) — британский бегун и жокей, участник Игр Британской империи и Содружества наций (1958).
  (Дэвид Доддс; р. 1958) — британский футболист, чемпион Шотландии в составе клуба «Данди Юнайтед» (1983).
  — британский политолог, профессор колледжа Роял Холлоуэй Лондонского университета, редактор журнала The Geographical Journal (2010—2015), член Королевского географического общества.
 Доддс, Кэтрин — британская кёрлингистка, победитель Чемпионата Шотландии среди смешанных команд (1994, 1995).
  (1903—1975) — британский игрок в бридж, чемпион Европы (1948—1950, 1954).
 Доддс, Малькольм — британский легкоатлет, чемпион Великобритании по десятиборью (1955).
  (род. 1983) — канадский волейболист и тренер, игрок Чемпионата Германии в составе клуба «Берлин» (2007—2009, 2010—2011) и Чемпионата Бельгии в составе «Кнак-Рандстад» (2009—2010), член сборной Канады, брат Тиффани Доддс.
 Доддс, Меган (род. 1970) — американская актриса.
  (род. 1989) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Национальной регбийной лиги в составе клуба «Брисбен Бронкос» (2015).
 Доддс, Мэттью — новозеландский пловец, бронзовый медалист Чемпионата Океании в плавании на 1500 м вольным стилем и эстафете на 800 м (2002).
  (род. 1958) — британский политик, лорд-мэр Белфаста (1988—1989, 1991—1992), член Палаты общин от Белфаст-Норта (2001—2019).
  (1903—1965) — британский политик, член Палаты общин от Дартфорда (1945—1955) и Эрита и Крэйфорда (1955—1965).
  (1840—1882) — американский политик, член Палаты представителей (1872—1873).
 Доддс, Питер — австралийский ботаник, член Австралийской академии наук (с 2012).
 Доддс, Питер Шеридан — американский математик и системолог, профессор Вермонтского университета (с 2013).
 Доддс, Пол — австралийский игрок в регбилиг, участник Тихоокеанского кубка в составе сборной Острова Норфолк (1992).
  (1915—1973) — сенегальский католический священник, епископ Зигиншора (1955—1966) и Сен-Луи (1966—1973).
  — американская журналистка, глава лондонского бюро Associated Press (2005—2016), лауреат Премии Джорджа Полка за международный репортаж (2004).
  (род. 1979) — канадский футболист, игрок национальной сборной.
 Доддс, Ричард (род. 1959) — английский и британский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1988 года, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
  (1881—1943) — британский юрист и политик, член Палаты общин от Уиррала (1923—1924).
  (род. 1962) — новозеландский спортивный стрелок, бронзовый медалист Игр Содружества (1990).
  (род. 1986) — канадская волейболистка и тренер, игрок национальной сборной, сестра Марка Доддса.
  (1873—1943) — австралийский военный деятель, командующий 1-й дивизией (1927—1929).
  (род. 1987) — новозеландский троеборец, участник летних Олимпийских игр (2016).
 Доддс, Тревор (род. 1959) — намибийский гольфист, член национальной сборной на Кубках мира (1996, 1997).
 Доддс, Тревор — шотландский кёрлингист.
  (1858—1940) — американский политик, член Палаты представителей (1909—1913).
  (1899—1973) — британский биохимик, президент Королевской коллегии врачей (1962—1966), член Королевского общества (с 1942).
  (1845—1901) — канадский солдат, участник Гражданской войны в США, обладатель Медали Почёта.
  (1889—1977) — британский журналист и политик, президент Либеральной партии (1948—1949).
  (род. 1991) — австралийский фигурист, чемпион Австралии по танцам на льду в паре с Шантель Керри (2018, 2019).
 Доддс, Эрик (1893—1979) — британский филолог-классик, историк античности и средневековья, издатель и комментатор греческой философии и словесности.

См. также